Но́вый Торъя́л () — посёлок городского типа, административный центр Новоторъяльского района Республики Марий Эл России и одноимённого городского поселения.

География 
Посёлок расположен при впадении реки Шукшан в Немду (бассейн Вятки), в 80 км к северо-востоку от Йошкар-Олы, где находится ближайшая железнодорожная станция.

История 
Населённый пункт основан в 1815 году. Статус посёлка городского типа — с 1972 года.

Население

Известные уроженцы 
Чхеидзе Николай Николаевич (1909—1996) — советский деятель сельского хозяйства, учёный-агроном. Заместитель директора Марийской сельхозопытной станции (1946—1949), начальник инспектуры Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Марийской АССР (1953—1981). Заслуженный агроном РСФСР (1976). Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б).

Примечания

Литература

Ссылки 
 www.russia-da.ru/content/view/201/2/ Новый Торъял: история

Населённые пункты Новоторъяльского района
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл